Psyence Fiction — дебютный альбом группы Unkle, выпущенный в 1998 году лейблом Mo’Wax.

О альбоме 
«Unreal» является инструментальной версией песни «Be There» (с участием Иэна Брауна), которая была выпущена годом позже в качестве сингла.

«Lonely Soul» была использована в трейлере игры Assassin's Creed, вышедшей на PS3, Xbox 360 и PC. Также она была саундтреком к фильму «Пляж», эпизодах сериалов «Misfits» и «В поле зрения».

Psyence Fiction дебютировал в Австралии, добравшись до 15-й строчки по продажам и достиг первого места в чартах KTUH, спустя неделю после выхода.

Список композиций 
 Версия на кассетах в Великобритании

Участники записи 
 DJ Shadow — производство;
 Джеймс Лавель — вокал, сведение;
 Sie Medway-Smith, Jim Abbiss — сведение;
 Kool G Rap, Alice Temple, Ричард Эшкрофт, Дэймон Гоф, Mike D, Atlantique Khan, Том Йорк — вокал;
 Mark Hollis — клавишные;
 Джейсон Ньюстед — бас, терменвокс.

Примечания 

Дебютные альбомы 1998 года
Альбомы UNKLE
Альбомы Mo’ Wax